Aiguebelette est un toponyme français qui peut désigner :
 Aiguebelette-le-Lac, commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Lac d'Aiguebelette, lac naturel privé situé en France dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les territoires des communes de Aiguebelette-le-Lac, Lépin-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel, Novalaise et Nances.